Cedar Bluff (Alabama)
 Cedar Bluff (Virginie)

Homonymie de localités aux États-Unis